Little by Little ("a poco a poco" in lingua inglese) può riferirsi a:
Little by Little – gruppo musicale J-pop giapponese
 Little by Little – traccia dell'album The Rolling Stones dei The Rolling Stones del 1964
Little by Little – singolo degli Oasis del 2002, dall'album Heathen Chemistry
 Little by Little – singolo dei Laura & the Lovers del 2005 e brano rappresentante della Lituania all'Eurovision Song Contest 2005
 Little by Little... – album degli Harvey Danger del 2005
 Little by Little – traccia dell'album Goodbye Country Hello Nightclub dei Groove Armada